Lufkin (Texas)
Lufkin (Wisconsin)